Ostsee-Gymnasium ist der Name verschiedener Schulen:

 Ostseegymnasium Greifswald
 Ostsee-Gymnasium Rostock
 Ostsee-Gymnasium (Sassnitz)
 Ostsee-Gymnasium Timmendorfer Strand